Isabelle de Clare peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Isabelle de Clare (1172-1220),  comtesse de Pembroke, épouse de Guillaume le Maréchal ;
 Isabelle de Clare (1226-1264), épouse de Robert de Bruce ;
 Isabelle de Clare (v. 1240-av. 1271), épouse de Guillaume VII de Montferrat ;
 Isabelle de Clare (1263-1333), épouse de Maurice de Berkeley.